Са́арелайнен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1944) — финский актёр.
 Саарелайнен, Пекка (род. 1967) — финский кёрлингист.